Hegedűs Zoltán (1912–1989) Baumgarten-díjas költő, író, szerkesztő
 Hegedűs Zoltán (1952) tájfutó, edző, biológus
 Hegedűs Zoltán (1964) Jászai Mari-díjas színművész
 Hegedűs Zoltán (?) politikus